Vladimir Martynovitj Smirnoff, född 17 september 1876 i Pskov, Kejsardömet Ryssland, död 27 december 1952 i Stockholm, var en rysk revolutionär (bolsjevik) och diplomat.

Före oktoberrevolutionen var Smirnoff lektor i ryska vid Helsingfors universitet och redaktör för den ryskspråkiga tidningen Volna. Han var en framträdande smugglare av både revolutionärer och revolutionära skrifter, ofta via Sverige. Han blev senare mångårig sovjetisk generalkonsul i Stockholm, där han dog 1952.

Smirnoffs far var ryss och hans mor Virginia Smirnoff, född Nygrén, var finlandssvenska. 

Han var gift med August Strindbergs och Siri von Essens dotter Karin Strindberg. De vigdes 19 september 1911 i Strindbergs hem i Blå tornet i Stockholm. Makarna Smirnoffs dotter fil. mag. Karin Smirnoff gifte sig med försäkringstjänstemannen Erik Strindberg, som var adoptivson till August och Siri Strindbergs son Hans Strindberg. Vladimir och Karin Smirnoff ligger begravda i Sigtuna i samma grav som hans mor, som avled i Sigtuna 1919.

Referenser

Vidare läsning 
Hans Björkegren: Ryska Posten, Stockholm 1985, Bonniers.

Ryska diplomater
Främmande länders konsuler i Sverige
Personer från Pskov
Gravsatta på Sigtuna kyrkogård
Födda 1876
Avlidna 1952
Män